Manuel Ortega (politicus), een Filipijns politicus; 
Manuel Ortega (wielrenner), een Spaanse wielrenner;
Manuel Ortega (zanger), een Oostenrijkse zanger